Bukaresti békeszerződések
 Bukaresti béke (1812), az orosz–török háborút lezáró béke 
 Bukaresti béke (1886), a szerb–bolgár háborút lezáró béke
 Bukaresti béke (1913), a második Balkán-háborút lezáró béke
 Bukaresti béke (1918), első világháborús román különbéke (1918 május)

Hasonló
 Bukaresti szerződés (1916), az antant és Románia szerződése, az utóbbinak hadba lépéséről az Osztrák-Magyar Monarchia ellen